cegła – materiał budowlany
 cegła – elektronika
 Cegła – kolonia we wsi Kulczyzna w Polsce, w województwie świętokrzyskim
 „Cegła” – czasopismo